Мари́я Смирно́ва:

 Смирнова, Мария Васильевна (1920—2002) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Смирнова, Мария Петровна (урождённая Куха́рская; 1921—2010) — советская гвардии лейтенант медицинской службы, военная медработница.